Эли́та ( — «лучшее; отборное», от  — «выбираю») в социологии и политологии — по мнению некоторых, совокупность людей, занимающих высокие руководящие должности в управлении государством, союзом государств и экономике.

Элита представляет собой устойчивую общность с глубокими связями входящих в неё людей, имеющих общие интересы и доступ к рычагам реальной власти. Всякая элита осуществляет функции управления социумом, а также регламентирует выработку новых моделей (стереотипов) поведения в условиях смены парадигм общественной жизни, что позволяет данному социуму адаптироваться к изменениям в окружающей среде либо в этническом ландшафте. При этом структурно элита может быть открытой для влияния извне (демократия) или же оказаться полностью закрытой от постороннего вмешательства (авторитарное общество).

О термине 

В обществе в отношении трактовки термина «элита» существует неоднозначность. Можно выделить два основных подхода:
 Политический подход оценивает принадлежность к элите по факту обладания реальной властью или влиянием на политические процессы, безотносительно оценок интеллектуальных и/или моральных качеств тех или иных индивидов. Этот подход восходит к основополагающим работам Моски.
 Ценностный или меритократический подход базируется на исходном смысле понятия «элита» (то есть «лучшее»). Подразумевается, что входящие в элиту индивидуумы, обладают более высокими интеллектом, талантом, способностями, компетентностью по сравнению со средними показателями конкретного социума. Этой позиции придерживался Парето.

В настоящее время политический подход к трактовке термина «элита» является преобладающим, поскольку надёжных и проверяемых критериев принадлежности к элите сторонниками ценностного подхода не выработано. Термин «элита» для обозначения групп, обладающих реальной властью, вне зависимости от природы последней или этических оценок поведения властных кругов, применяют современные экономисты и политологи. Группы, обладающие реальной властью или влиянием на принятие политических решений, также зачастую называют себя «элитой».

Ограничения и классификация 

В отличие от правящего класса правящая элита определяется организационными структурами, через которые она достигает своего могущества. Лидеры правящего класса объединяются в ней с высшими служащими. Основное различие определяется тем, что социальный класс представляет собой союз по интересам (доминирование в них материальных основ подчеркивается марксистами — «бытие определяет сознание»), в то время, как существование элит обусловлено нуждами управления, то есть носит существенно информационный характер.

Следует различать формальную и неформальную элиты. Власть и влияние формальной элиты базируется на её положении в соответствующих иерархических структурах, например государственных. Представители неформальной элиты могут и не входить в официальные иерархии, но, тем не менее, оказывать значительное влияние на мировоззрение и поведение значительной части социума. Например, Л. Н. Толстой, несомненно, оказывал огромное влияние на современное ему российское общество, но никаких официальных постов при этом не занимал.

Следует также различать действующие элиты и так называемые контрэлиты, то есть потенциальные элиты, ставящие своей целью осуществление смены, ротации действующих элит и предлагающие себя в этом качестве. В целях подтверждения собственных претензий контрэлиты предлагают социуму либо новые схемы управления, либо новые модели (стереотипы) поведения. А также антиэлиты, то есть ставящие целью свержение действующих элит, но не способные выступать в качестве достойной замены таковых.

Кроме того элиты различаются по сфере деятельности (политическая элита, научная элита, финансовая элита, военная элита…). По характеру формирования можно различать номенклатурную и ситуативную элиту. Состав номенклатурной элиты формируется по принципу, похожему на принцип формирования династий, или путём демонстрации преемниками верности идеалам и принципам существующей элиты. Этот принцип противоречит закону необходимости разнообразия (закону Эшби). Конкуренция идей и решений в таких условиях сводится к минимуму и заключается преимущественно в конкуренции авторитетов их авторов. При этом возникает опасность того, что несостоятельность элиты не может быть выявлена иначе, кроме как утратой социумом своей жизнеспособности. Наиболее продуктивна ситуативная элита, формирующаяся в переломные для общества моменты, когда существовавшая ранее элита утрачивает свой авторитет. Ситуативная элита утверждается на этом фоне, доказывая свою общественную пользу, обосновывая актуальность предлагаемых идей и решений. Исторически сложилось, что ситуативная элита со временем перерождается в номенклатурную.

См. также 
 Контрэлита
 Этническая элита
 Политическая элита
 Элитарная культура
 Почему одни страны богатые, а другие бедные
 Элитология

Примечания

Литература 
 Исаев Б. А. Введение в политическую теорию. Глава 5. [coollib.com/b/256482/read#t35 Теория политических элит]. Издательский дом «Питер», 2013.

Ссылки 
 
 
 
 
 Элитарная культура по Г. А. Голицыну
 Элита эгоистична и ставит эффективность выше равенства

Социальные группы
Социология